Бигфорк:

 Бигфорк — город в округе Айтаска, штат Миннесота, США
 Бигфорк — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США
 Биг-Форк — река в Миннесоте.